Суперкубок Турции по футболу 2009 года () — 36-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2008/09 «Бешикташ» и финалист Кубка «Фенербахче». Встреча состоялась 2 августа 2009 года в Стамбуле, на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Для «Бешикташа» этот Суперкубок являлся 18-м по счёту (8 из них команда выигрывала), для «Фенербахче» — 14-м (в 6-ти из них клуб побеждал).

Обладателем Суперкубка Турции 2009 года стал «Фенербахче», благодаря дублю бразильского полузащитника Алекса в концовке матча.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2009 на сайте Турецкой футбольной федерации

2009
Матчи ФК «Бешикташ»
Матчи ФК «Фенербахче»
Турция
Спорт в Турции в 2009 году
Август 2009 года
События 2 августа
Спортивные соревнования в Стамбуле